Napoli
 Palazzo dei Telefoni in piazza Nolana
 Palazzo dei Telefoni in via Crispi
 Palazzo dei Telefoni in via Depretis